Adam František Kollár – storico, etnologo, bibliotecario e politico slovacco
 Ján Kollár – scrittore, archeologo, scienziato, politico slovacco
 Jozef Kollár – pittore slovacco
 Martin Kollár – presbitero, giornalista, politico e traduttore slovacco